Ekapan Bunluerit (thaï: เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ), né le  dans la province de Sa Kaeo, est un acteur thaïlandais.

Biographie 
Ekapan Bunluerit est le frère jumeau de Bin Bunluerit.

Ekapan joue dans de nombreux films d'horreur des années 1985 / 1995 dont ceux de la fameuse série Ban Phi Pop (บ้านผีปอบ), une des séries les plus longues de l'histoire du cinéma thaïlandais avec pas moins de 14 épisodes réalisés entre 1989 et 1994 se focalisant sur les aventures d'un vil esprit de l'Isan, le célèbre Pop (un quinzième épisode "Baan Phi Pop Reformation" est sorti en 2011).

Il joue dans deux films de son frère Bin : le film fantastique Demonic Beauty (ตำนานกระสือ / Krasue) et la comédie dramatique The Elephant Boy 2 (ช้างเพื่อนแก้ว 2).

Il est aussi acteur dans de très nombreuses séries télévisées.

Filmographie 

 วัยเรียนเพี้ยนรัก - 1984
 วันนี้ยังมีรัก - 1986
 ลุยรำมะนา - 1986
 พรหมจารีสีดำ - 1987
 4 นัดตัดชีพ - 1988
 บ้านผีปอบ 1 - 1989
 พันธุ์ผีปอบ 1 - 1989
 พันธุ์ผีปอบ 2 - 1989
 มังกรจ้าวท่า - 1989
 ทับเทวา - 1989
 ผีแม่ม่าย - 1990
 ต้นตระกูลปอบ - 1990
 ปอบผีเฮี้ยน - 1990
 ปลุกป่าช้า - 1990
 กระสือกระหายเลือด - 1990
 ผีแม่ม้าย 2 - 1990
 บ้านผีปอบ 2 - 1990
 ล้างเผ่าพันธุ์โคตรผีปอบ - 1990
 วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง - 1991
 ตัณหาพระจันทร์ 2 - 1991
 ลิขิตพิศวาส - 1991
 พันธุ์ผีปอบ 34 - 1991
 บ้านผีปอบ 5 - 1991
 บ้านผีสิง - 1991
 คุ้มผีหลวง - 1991
 ผีย้ายวัด - 1991
 ผีหนีหลุม - 1991
 ปีศาจนางแมวดำ - 1991
 เพชฌฆาตโหดสิงห์ป่าซุง - 1991 (avec Panna Rittikrai)
 2 มือปืนสารวัตรหิน - 1992
 แรงเงาอสูรย์ - 1993
 สยองกึ๋นส์ - 1994
 ทหารเกณฑ์บานฉ่ำ - 1993
 3 มือปืนสารวัตรใหญ่ - 1994
 La légende de Suriyothai / สุริโยไท - 2001
 Demonic Beauty ( ตำนานกระสือ / Krasue) - 2002
 2508 ปิดกรมจับตาย - 2004
 ช้างเพื่อนแก้ว ภาค 2 - 2004
 เสือภูเขา - 2005
 ศึกงา...มหาเวทย์ - 2011
 ศึกมหายันต์ ๙ ยอด - 2011
 ปัญญาเรณู - 2011
 ม้ง วีรบุรุษสงคราม - 2013
 ทาสรักอสูญ - 2015
 มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ - 2020

Notes et références 
Tid (Ekapan) Bunluerit et Bin Bunluerit (pendant 34 ans, c'est-à-dire depuis 1986 ! et généreux donateur !) sont connus comme volontaires croque-morts passant leurs nuits à ramasser des cadavres dans les rues de Bangkok pour la fondation bouddhiste Ruamkantanayu.

Liens externes 
Akekaphan Bunluerit sur l'Internet Movie Database

Acteur thaïlandais de cinéma
Naissance en mai 1962
Naissance dans la province de Sa Kaeo